Барж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Барж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Барж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона